Csehország
 Plav, település a České Budějovice-i járásban
 Montenegró
 Plav, város északkelet-Montenegróban